Pellizzari est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme

 Les Pellizzari furent une famille noble de Legnano avec des ramifications à Venise.
Bruno Pellizzari (1907-1991), coureur cycliste italien
 Giulio Pellizzari (né en 2003), coureur cycliste italien
 (1940-2017), homme politique chilien
 (né en 1956), photographe italien
 (né en 1997), joueur italien de football

Toponyme

Pellizzari, village de Pecetto di Valenza dans le nord-ouest

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme italien